Ten Years In Hell és un doble DVD del grup canadenc de thrash metal Annihilator publicat l'any 2006. El DVD és un recull de tots els videoclips editats pel grup a més d'entrevistes als membres del grup i filmacions de cançons tocades en diferents concerts.

Disc I 
 Intro 
 Alison Hell 
 Release Party 
 TV Media One 
 StoneWall 
 TV Media Two 
 TV Media Three 
 BackStage 
 Fun Palace LIVE 
 TV Media Four 
 Set The Worl on Fire 
 KOTK back vocals 
 King of the Kill
 Jeff In Japan
 21
 Only be Lonely
 Syn.Kill1
 Criteria Rehealsal
 Alison / Homicida
 Oh Canada
 Ultraparanoia
 Pharr LIVE
 Ramage Raw
 End Credits

Disc II 
 Pre Annihilator era
 Demo Days
 Alice in Hell
 Never, Neverland
 Set the World on Fire
 King of The Kill
 Refresh & Remains
 Criteria
 Other Releases
 Cath ya Later
 Mike Mangini 
 Neil GoldBerg

Annihilator